El nombre Daniel Carlsson puede referirse a las siguientes personas:
Daniel Carlsson, nadador sueco;
Daniel Carlsson, piloto de rally sueco.